Christmas Present () — второй рождественский альбом и одиннадцатый студийный альбом американского саксофониста Бони Джеймса, выпущенный в 2007 году. Диск занял восьмое место в чарте Jazz Albums журнала Billboard.

Об альбоме 
В композиции «The First Noel» на флюгельгорне сыграл трубач Рик Браун, сотрудничавший с Бони Джеймсом в конце 90-х годов, записавший вместе с ним совместный альбом Shake It Up.
Песня «River» — медленная, нежная баллада, в которой нет ни звуков ударных, ни бас-гитары, ни гитары, но прослушивается звук сопрано-саксофона и игра Тима Кэрмона на пианино, песня напоминает знаменитую «Jingle Bells». Энджи Стоун исполнила «Merry Christmas», а Чанте Мур — «Skating». «Silent Night» пел Энтони Хамильтон.

Список композиций

Участники записи 
 Алекс Эл — бас-гитара
 Энджи Стоун — вокал
 Энтони Хамильтон — вокал
 Чанте Мур — вокал
 Чарльз Весли — автор песен, композитор
 Даррел Смит — клавишные
 Дэйв Уэкл — перкуссия, ударные
 Дин Паркс — акустическая гитара, гитара
 Эрик Дэниелс — клавишные, электрическое фортепиано
 Лени Кастро — перкуссия
 Лу Бакстер — композитор
 Пол Джексон — акустическая гитара, гитара
 Фил Дэвис — клавишные, электрическое фортепиано
 Рик Браун — флюгельгорн
 Тедди Кэмбелл — ударные
 Тим Кармон — орган, пианино, клавишные, клавинет
 Тони Мэйден — гитара, электрогитара

Альбом в чартах

Примечания 

Альбомы Бони Джеймса
Альбомы на английском языке
Альбомы Concord Records